Civilized Man ("uomo civilizzato" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Civilized Man – album di Joe Cocker del 1984
 Civilized Man – album di James Marsters del 2005